Klüßendorf ist der Familienname folgender Personen:
 Bodo Klüßendorf (* 1958), deutscher Fußballspieler
 Niklot Klüßendorf (* 1944), deutscher Archivar, Historiker und Numismatiker

Siehe auch:
 Klüssendorf